Лос Синко Ерманос има више значења:

 Лос Синко Ерманос (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Синко Ерманос (Росаморада), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Синко Ерманос (Лос Алдамас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Синко Ерманос (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Синко Ерманос, Лос Дос Естадос (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Синко Ерманос (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Синко Ерманос (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Синко Ерманос (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Синко Ерманос, Сан Антонио (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику